Гуннар Нильссон:
 Нильссон, Гуннар (1878—1951) — шведский врач.
 Нильссон, Гуннар (1889—1948) — шведский легкоатлет, метатель диска.
 Нильссон-Лейсснер, Гуннар (1895—1963) — шведский ботаник.
 Нильссон, Гуннар (1898—1974) — шведский юрист.
 Нильссон, Гуннар (1904—1995) — шведский скульптор.
 Нильссон, Гуннар (1922—1997) — шведский профсоюзный деятель.
 Нильссон, Гуннар (1923—2005) — шведский боксёр.
 Нильссон, Гуннар «Сийябло» (1925—1989) — шведский джазовый музыкант и композитор.
 Нильссон, Гуннар (род. 1940) — шведский политик.
 Нильссон, Гуннар (1948—1978) — шведский автогонщик.
 Нильссон, Гуннар — шведский пловец-паралимпиец.